Pelagia är ett släkte av maneter som beskrevs av Péron och Charles Alexandre Lesueur 1809. Pelagia ingår i familjen Pelagiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skivmaneter
Pelagia